Die Hedonism II Open 2005 fanden vom 18. bis 23. Oktober 2005 in Negril, Jamaika, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 23.300 US-Dollar.

Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Rachael Grinham gegen Omneya Abdel Kawy mit 7:9, 9:1, 9:2 und 9:4 durch. Für Grinham war es der 21. Titelgewinn auf der Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Karen Anderson einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Jamaika
Westmoreland Parish